Zinkensdamm – stazione della metropolitana di Stoccolma
 Zinkensdamm IP – impianto sportivo di Stoccolma